I Taoyuan Leopards (in cinese: 桃園永豐雲豹) sono una squadra di pallacanestro professionistica taiwanese con sede a Taoyuan, Taiwan.

Fondati nel 2021, i Leopards sono diventati una delle sei squadre della stagione inaugurale della T1 League. La squadra è diventata nota per aver ingaggiato il campione NBA Dwight Howard.

Cestisti

Allenatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Taoyuan Leopards